Люксембургские монеты евро — современные денежные знаки Люксембурга. Национальная сторона монет существует в трёх вариантах, каждый из которых основан на портрете Великого герцога Люксембурга Анри, 12 звёздах ЕС, названии страны на люксембургском языке и годе выпуска. Так как у Люксембурга нет своего монетного двора, чеканить монеты ему помогают другие страны.

Дизайн национальной стороны

Тираж

Памятные монеты

Примечания

Ссылки 
 Монеты Люксембурга на официальном сайте Европейского центрального банка

Люксембург
Монеты Люксембурга